Дедю́шко — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Дедюшко, Александр Викторович (1962—2007) — российский актёр.
 Дедюшко, Владимир Иосифович (1905—1973) — советский актёр, народный артист СССР.